It's Only Rock 'n' Roll – album dei Rolling Stones del 1974
It's Only Rock 'n Roll (But I Like It) – singolo dei Rolling Stones del 1974, estratto dall'omonimo album
It's Only Rock & Roll – album di Waylon Jennings del 1983
It's Only Rock 'n' Roll – album degli Hardcore Superstar del 1997
It's Only Rock 'n' Roll – videogioco del 1983